Stal Ostrów Wielkopolski – koszykarski klub sportowy grający w Polskiej Lidze Koszykówki. Siedziba klubu mieści się w Ostrowie Wielkopolskim. Mistrz Polski w sezonie 2020/2021.

Władze klubu 
 Właściciele klubu: Paweł Matuszewski, Marcin Napierała
 Prezes klubu: Bartosz Karasiński
 Wiceprezes klubu: Grzegorz Ardeli

Hala 
 Nazwa: Arena Ostrów
 Pojemność hali: 3086 miejsc
 Adres: ul. Andrzeja Kowalczyka 1, Ostrów Wielkopolski

Skład 2021/2022 
Stan na 19 stycznia 2022, na podstawie.

W trakcie sezonu przyszli: 
 Trey Drechsel (27.07.1996)
 Kobi Jordan Simmons (04.07.1997)
 Jakub Garbacz (17.03.1994)
Markus Lončar (08.04.1996)

W trakcie sezonu odeszli: 
 Vangelis Mantzaris (16.04.1990)
 Terry Larrier (15.08.1995)
 Aleksander Załucki (25.07.1998)
Markus Lončar (08.04.1996)

Sukcesy 
Krajowe: 
  Mistrzostwa Polski:
  Mistrz Polski (1x): (2021)
  Wicemistrz Polski (1x): 2018
  Brązowy medalista MP (2x): 2002, 2017
  Puchar Polski:
  Zwycięzca (2x): 2019, 2022

Superpuchar Polski:
  Finalista (2x): 2021

Międzynarodowe:
  FIBA Europe Cup:
   Finał (2020/2021)
  CEBL:
  Zwycięstwo (2007/08)

Historia

Nazwy drużyny 
 Wega-Stal Ostrów Wielkopolski (1999–2000)
 Malfarb-Budrem Ostrów Wielkopolski (2000–2001)
 Degusta-Malfarb Ostrów Wielkopolski (2001–2002)
 Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski (2002–2003)
 Stal Ostrów Wielkopolski (2004–2005)
 Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski (2006–2007)
 Atlas Stal Ostrów Wielkopolski (2007–2009)
 KS Stal Ostrów Wielkopolski (2009–2010)
 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (2010–2012)
 BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski (2012–2019)
 ARGED BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski (od 2019)
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (od 2021)

Nagrody i wyróżnienia 

 MVP sezonu PLK
 Shawn King (2017)

 Najlepszy Rezerwowy PLK
 Marc Carter (2017, 2018)

 MVP I ligi
 Tomasz Ochońko (2015)

 I skład I ligi
 Tomasz Ochońko (2014, 2015)

 I skład II ligi grupy D
(Dotyczy zawodników KS Stali Ostrów Wielkopolski)
 Wojciech Żurawski  (2017)

 I skład PLK
(^ – w sezonach 1999/2000-2002/2003wybierano osobno najlepszy skład polskich zawodników i zagranicznych.)
 Jerry Hester (2000^)
 Paweł Szcześniak (2003^)
 Eric Elliott (2003^)
 George Reese (2006)
 Shawn King (2017)
 Aaron Johnson (2018)

 Uczestnicy konkursu wsadów PLK
pogrubienie – oznacza zwycięzcę konkursu
 Michał Krajewski (2005)
 George Reese (2006)

 Uczestnicy meczu gwiazd PLK
n.w. – powołany, nie wystąpił
pl – mecz gwiazd – reprezentacja Polski vs gwiazdy PLK
NBL – mecz gwiazd PLK vs NBL rozgrywany w latach 2013–2014
 Chris Sneed (1999)
 Jarrod Gee (2000)
 Zoran Sretenović (2000, 2000 – pl)
 Jerry Hester (1999 – pl, 2000, 2003 – n.w.)
 Paweł Szcześniak (2003 – n.w., 2004 – pl)
 Eric Elliott (2003)
 Kostiantyn Furman (2003)
 Wojciech Szawarski (2000 – pl, n.w., 2003, 2004 – pl, 2007, 2008)
 George Reese (2006)
 Tony Akins (2007)
 Michael Ansley (2007)
 Ruben Boykin (2008 – n.w.)
 Krzysztof Szubarga (2009, 2009 – pl)
 Dejan Mišković (1999 – pl)
 Krzysztof Sidor (2000 – pl)
 Paul Sessoms (2000 – pl)
 Marcus Hatten (2004 – pl, n.w.)

Obcokrajowcy 
Stan na 10 stycznia 2020

 Andriej Wiediszczew  (1998)
 Wadim Czeczuro  (1996–2000, 2000–2008)
 Greg Simpson  (1998/1999)
 Chris Sneed  (1998/1999, 2003)
 Zoran Sretenović  (1998–2001)
 Dragan Smiljanić  (1998/1999)
 Jarrod Gee  (1999/2000)
 Jerry Hester  (1999/2000, 2001–2003)
 Dejan Misković  (1999/2000)
 Rusłan Bajdakow  (2000/2001)
 Dubravko Zemljić  (2000/2001)
 Uvis Helmanis  (2000/2001)
 Ted Jeffries  (2000)
 Petey Sessoms  (2000/2001, 2003)
 Oleg Afierow  (2001)
 Fred Campbell  (2001)
 Stanisław Makszancew  (2001)
 Michaił Mielnikow  (2001)
 Michael Nurse  (2001)
 Duszan Radović  (2001)
 Will Sanders  (2001)
 Marcus Williams  (2001)
 Mindaugas Budzinauskas  (2001–2002)
 Chuck Evans  (2001–2002)
 Kostiantyn Furman  (2001–2003)
 Kevin Morris  (2001–2002)
 Fred Herzog  (2002)
 Georgi Knjazev  (2002)
 Robertas Stankevicius  (2002)
 Audrius Danusevicius  (2002/2003)
 Eric Elliott  (2002/2003)
 Dan Earl  (2003) 
 Marcus Hatten  (2003)
 Abdurahman Kahrimanović  (2003)
 Peter Micuda  (2003)
 Dalibor Petrović  (2003)
 Donatas Sabaliauskas  (2003)
 Trevor Huffman  (2003/2004)
 Lewis Lofton  (2003/2004)
 Isaiah Morris  (2003/2004)¹
 Jason Allen  (2004/2005)
 Saulius Kazevicius  (2004)
 Srdjan Lalić  (2004/2005)
 Nikola Piacun  (2004)
 Darecko Rawlins  (2004)
 Roderick Smith  (2004)
 Andry Sola  (2004/2005)
 Sasa Vukas  (2004)
 Jameel Heywood  (2004)
 Nerujis Karlikanovas  (2004/2005)
 Uldis Rudzitis  (2004–2005)
 Brandon Spann  (2004)
 Darren Brooks  (2005)
 Maris Citskovskis  (2005)
 Chris Crosby  (2005)
 Greg Morgan  (2005)
 Xavier Singlatery  (2005)
 Rolandas Urkis  (2005)
 Władimir Żygilij  (2005)
 Sandis Amolins  (2005/2006)
 Michael Ansley  (2005–2007)¹

 Edmunds Gabrans  (2005/2006)
 Greg Harrington  (2005/2006, 2007)
 George Reese  (2005/2006)
 Brian Bender  (2006)
 Rashard Lee  (2006)
 Jayson Obazuaye  (2006)
 Dainis Obersats  (2006)
 Jewgen Olijnik  (2006)
 John Thomas  (2006)
 Terrance Todd  (2006)
 Tony Akins  (2006/2007)
 Artūrs Brūniņš  (2006/2007)
 Nate Erdmann  (2006/2007)
 Keving Palacios  (2006/2007)
 Charles Bennett  (2007/2008)
 Paul Butorac  (2007)
 Sasa Stefanović  (2007)
 Marcus Wilson  (2007)
 Tommy Adams  (2007/2008)
 Ruben Boykin  (2007/2008)
 Ed Cota  (2007/2008)
 Michael Fey  (2007)
 Reggie Freeman  (2007/2008)
 Brandun Hughes  (2007–2009)
 Gintaras Kadžiulis  (2007/2008)
 John Oden  (2007/2008)
 Aaron Cook  (2008)
 Alan Daniels  (2008/2009)
 Roberto Nieves  (2008)
 Patrick Okafor  (2008/2009)
 Carlos Rivera  (2008/2009)
 Vladan Jocović  (2008/2009)
 Nikola Jovanović  (2008/2009)
 Darrius Garrett  (2015)
 DeShawn Delaney  (2015/2016)
 Curtis Millage  (2015/2016)
 Christo Nikołow  (2015–2017)
 Alexis Wangmene  (2015/2016)
 Marvin Jefferson  (2016)
 Porter Troupe  (2016/2017)
 Marc Carter  (2016–2018)
 Aaron Johnson  (2016–2018)
 Shawn King  (2016/2017, od 2018)
 Duane Notice  (2017)
 Kevinn Pinkney  (2017)¹
 D.J. Richardson  (2017)
 Stephen Holt  (2017/2018)
 Nikola Marković  (2017/2018)
 Jure Škifić  (2017/2018)
 Mike Scott  (2018/2019)
 Ivan Maraš  (2018/2019)
 Nemanja Jaramaz  (2018/2019)
 Witalij Kowałenko / (2018/2019)
 Yancy Gates  (2019)
 Omar Calhoun  (2019)
 Jay Threatt  (od 2019)
 Nikola Jevtović  (od 2019)
 Casper Ware  (2019)¹
 Paulius Dambrauskas  (od 2019)
 Javon McCrea  (2019)²
 Donte McGill  (od 2019)
 Darnell Jackson  (od 2020)¹

¹ – zawodnicy z wcześniejszym doświadczeniem w NBA
² – zawarł umowę i przebywał w klubie, ale nie rozegrał ani jednego, oficjalnego spotkania

Ostatnie lata

Skład 2016/2017

Skład 2011/2012

Skład 2008/2009

Skład 2007/2008 

Przyszli: Wilson Marcus, (Z*Cartersv.W. - USA), Boykin Ruben (N.Arizona - USA-NCAA), Harrington Greg, (Eiff.Towers - NED), Adams Tommy, (Bremerhaven - GER), Oden John, (Bayamon - PUR), Hughes Brandun, (Slask), Bennett Charles, (Ludwigsb. - GER), Butorac Paul, (Boulogne - FRA), Kadžiulis Gintaras, (Viking), Sroka Marcin, (Polpak), Sulowski Jacek, (Znicz S.J.), Przybyszewski David, (Furstenfeld - AUT), Ed Cota (wolny agent).

Odeszli: Ansley Michael (Basket - DBE), Zurawski Wojciech (Basket - DBE), Akins Tony (KK Split - CRO-A1), Majchrzak Wojciech (Sportino I. - 1Liga), Brūniņš Artūrs (Barons/LMT - LAT-LBL), Lee Rashard (Geneve - SUI-LNA), Obersats Dainis (Liep.Lauvas - LAT-LBL), Stefanović Saša (Limoges - FRA-ProB), Selleaze Ron (Lobos Grises - MEX-LNBP), Mielczarek Krzysztof (Big Star - 1Liga), Obazuaye Jayson (Cheshire J. - ENG-BBL), Olijnik Jewhen (Polit. Lwów - UKR-Superleague), Gruškevics Lauris (Bergedorf - GER-2.Regionalliga), Lazare Darnell (Gothia Basket - SWE-Basketligan), Dudzik Grzegorz (GKS Sit.-Now. - 2Liga), Steven Jonathan (Elgin R. - USA-IBL), Erdmann Nate, Grant Kenny, Pozniak Przemyslaw, Wiesner Michal, Berkowski Paweł.

Skład 2006/2007

Skład 2005/2006

Polska Liga Koszykówki

Sezon 2007/2008

Terminarz

Sezon 2006/2007

Terminarz

Play-off

Europejskie Puchary

2007/2008: CEBL 
Zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski wygrali Centralną Europejską Ligę Koszykówki. To pierwszy w historii triumf polskiej drużyny koszykarzy w jakichkolwiek międzynarodowych rozgrywkach.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Klub na PLK.PL

Polskie kluby koszykarskie
Kluby sportowe w Ostrowie Wielkopolskim
Kluby koszykarskie założone w 1947